«Единственная…» — советский полнометражный цветной художественный фильм, поставленный на киностудии Ленфильм в 1975 году режиссёром Иосифом Хейфицем по рассказу Павла Нилина «Дурь».

Сюжет 
Коля Касаткин (Валерий Золотухин), видевший в своей жене Танюше идеал женской прелести, нежности, доброты, любивший её до самозабвения, оказался в растерянности перед досужими разговорами доброхотов об измене жены. Застав жену с руководителем хора, Николай потребовал развода. Продолжая любить друг друга, бывшие супруги в разлуке несчастны. 

Новая поспешная женитьба Касаткина не вернула ему душевного спокойствия. В ежедневных муках, в стремлении к прошлой жизни он потерял и свою давнюю мечту — жить и работать на Дальнем Востоке, где проходил службу в армии. Оба слишком поздно поняли, что любовь не прощает поспешных решений, что её надо уметь хранить и защищать.

В ролях 

 Валерий Золотухин — Николай Касаткин
 Елена Проклова — Татьяна Фешева
 Людмила Гладунко — Наталья
 Владимир Высоцкий — Борис Ильич
 Лариса Малеванная — Манюня
 Вячеслав Невинный — Юрий Журченко
 Любовь Соколова — Анна Прокофьевна Касаткина, мать Николая
 Владимир Заманский — Григорий Валерьянович Татаринцев, начальник автобазы

Съёмочная группа 
 Сценарий — Павла Нилина, Иосифа Хейфица
 Постановка — Иосифа Хейфица
 Главный оператор — Генрих Маранджян
 Главный художник — Владимир Светозаров
 Композитор — Надежда Симонян

Съёмки 
Почти весь фильм снимали в Запорожье.

Одну из ключевых ролей в этом фильме сыграл Владимир Высоцкий. Однако плотный график актёра не позволил ему приехать одновременно с остальными артистами, и для включения его персонажа в фильм применялись комбинированные съёмки. Хейфиц включил в фильм песню в исполнении Высоцкого, причём предложил ему самому выбрать, что именно тот хочет петь.

На главную роль также пробовались Людмила Гладунко и Наталия Богунова.

Иосиф Хейфиц снял этот фильм в возрасте 70 лет.

Призы и награды 
 1976 — второй приз «За лучшую женскую роль» Елене Прокловой на IX ВКФ в городе Фрунзе.
 1976 —  приз «За лучшее исполнение женской роли» Е. Прокловой на XV МКФ в Панаме, Центральная Америка.

Литература

Ссылки 
 
 «Единственная…» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 
 
 
 
 
 Единственная (1975) на сайте Фильмы СССР

Фильмы СССР 1975 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Павла Нилина
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы по сценариям Иосифа Хейфица